Дюкарев — фамилия; имеет женскую форму Дюкарева.
 Дюкарев, Иван Васильевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Дюкарев, Семён Петрович (1914—1990) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

См. также 
 Дюкарево